Dywizjony artylerii konnej noszące numer „11”:

Austro-węgierski:
 Dywizjon Artylerii Konnej Nr 11 (1908–1916) → Dywizjon Artylerii Konnej Nr 4 (1916–1917) → Pułk Artylerii Polowej Nr 4 K (1917–1918)

Polski:
 11 Dywizjon Artylerii Konnej (1924–1939)